China Open 2017 – osiemnasty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2016/2017 rozegrany został w dniach 27 marca–2 kwietnia 2017 roku w hali widowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 85 000 
 II miejsce: £ 35 000 
 Półfinalista: £ 21 000 
 Ćwierćfinalista: £ 12 500 
 Runda 3: £ 8 000 
 Runda 2: £ 6 500 
 Runda 1: £ 4 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000

 Pula nagród: £ 510 000

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 27 marca 2017 w Pekinie.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 108, 105  Judd Trump
 140  Zhang Anda
 138, 127, 109  Ding Junhui
 137, 108  Mark Joyce
 135, 118, 101  Michael White
 133, 124  Martin O’Donnell
 132, 106  Ronnie O’Sullivan
 131  David Gilbert
 130, 101  Kyren Wilson
 129, 114, 100  Stephen Maguire
 125  Ricky Walden
 124, 109, 104, 101, 100  Mark Selby

 124, 106, 103  Mark Williams
 123  Gary Wilson
 120  Xiao Guodong
 114  Martin Gould
 113, 104, 101, 101  Shaun Murphy
 109  Aditya Mehta
 108  Rory McLeod
 106, 100  Hossein Vafaei
 106  Rhys Clark
 105  Andrew Higginson
 103, 100  Ben Woollaston
 103  Daniel Wells

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 24-27 stycznia w Guild Hall, Preston (pary nr. 1, 12, 48 oraz 64 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 137  Marco Fu
 136, 126, 113  Mark Selby
 136  Joe Perry
 135, 122, 102  Judd Trump
 134  Liam Highfield
 130  Stuart Carrington
 126  Luca Brecel
 125  Stuart Bingham
 125  Stephen Maguire
 123  Ding Junhui
 119  Lee Walker
 116  Fraser Patrick
 115  Tian Pengfei

 113  Mitchell Mann
 111  Mark King
 108  Rhys Clark
 107  Michael Holt
 107  Ronnie O’Sullivan
 104  John Astley
 102  Martin Gould
 102  Jamie Jones
 102  Zhou Yuelong
 101  Fergal O’Brien
 100  Xiao Guodong
 100  Gary Wilson

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2017 w sporcie
2017 w Chinach
China Open (snooker)